Філлах-Ланд  — політичний округ федеральної землі Каринтія у Австрії. 

На 1 січня 2018 року населення округу становило 64 736 осіб. Площа 1 009,20 км².

Склад округи 
Округа складається з 19 громад, з яких 9 є ярмарковими громадами, а 10 є звичайними громадами. 

Біля Вернбергу розміщені руїни замку Айхельберг.

Демографія 
Населення округу за роками за даними статистичного бюро Австрії

Свята

Інше

Література

Джерела

Примітки

Виноски 
 Офіційна сторінка

Див. також 
 Філлах

Посилання 

Округи Каринтії

Округи Австрії